

Geografie 
 Seinheuwel of Signal Hill, een heuvel nabij het Zuid-Afrikaanse Kaapstad
 Signal Hill (Calgary), een buurt in de Canadese stad Calgary (Alberta)
 Signal Hill (Californië), een stad in de Amerikaanse staat Californië
 Signal Hill (Nieuw-Zeeland), een heuvel in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin
 Signal Hill (Sint Maarten), een heuvel in Sint Maarten
 Signal Hill (St. John's), een heuvel nabij de Canadese stad St. John's (Newfoundland en Labrador)

Andere 
 Battle of Signal Hill, een veldslag in de Franse en Indiaanse Oorlog
 Signal Hill (band), een Amerikaanse rockband uit Los Angeles